Йо́зеф Го́ровиц (, ): Йозеф Горовиц (1926—2022) — британский композитор австрийского происхождения.
  (1874—1931) — немецкий востоковед.

См. также 
 Горовиц, Джозеф